Un jacobite peut être :
 un adepte du jacobitisme ;
 un membre de l'Église syriaque orthodoxe  ;
 un pèlerin vers Saint-Jacques-de-Compostelle ;
 les Jacobites sont aussi une des tribus du Livre de Mormon.